Sătmăreanu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Sătmăreanu, auch Alexander Szatmári (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Lajos Sătmăreanu, auch Lajos Szatmári (* 1944), rumänischer Fußballspieler